Алекса́ндр Воло́дин:
 Володин, Александр (род. 1988) — эстонский футболист.
 
 Володин, Александр Владимирович (1897―1966) ― советский кларнетист, профессор Московской консерватории.
 Володин, Александр Иванович (1933―2004) ― российский историк философии.
 Володин, Александр Моисеевич (Лифшиц; 1919—2001) — советский и российский драматург, поэт, сценарист.
 Володин, Александр Павлович (1935—2017) — советский и российский лингвист, доктор наук, профессор.
 Володин, Александр Фёдорович (1914—1944) — Герой Советского Союза.